Артур Ян Марчевский (; ) — польский футболист, защитник.

За сборную Польши сыграл всего одну игру, но это был исторический матч, первый матч для национальной сборной — 18 декабря 1921. Польша проиграла в Будапеште сборной Венгрии 0:1. Играл за варшавскую Полонию, за клуб выступал с 1919 по 1923 годы. Карьеру завершил в родном городе в 1927 году. В течение многих лет был судьёй национального чемпионата.

Во время Второй мировой войны перешёл на сторону немцев. Пропал без вести во время боёв января 1945 года.

Примечания

Литература
 :pl:Andrzej Gowarzewski Biało-czerwoni, wydawnictwo GiA, Katowice 1991 (2. część cyklu Encyklopedia piłkarska Fuji)

Футболисты Российской империи
Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Полония» Варшава
Пропавшие без вести во время Второй мировой войны